Rijp ist der Nachname folgender Person:
 Jan Corneliszoon Rijp (ca. 1570–1613), niederländischer Schiffsführer

RIJP steht für folgende Abkürzung:

 Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (niederländisch), deutsch: Reichsdienst für die IJsselmeerpolder, siehe Öffentliche Körperschaft Südliche IJsselmeerpolder

 
RIJP